Ел Хакалон има више значења:

 Ел Хакалон (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Хакалон, Лас Кабезас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хакалон (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хакалон (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику